Ел Месон има више значења:

 Ел Месон (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Месон (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Месон (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Месон (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Месон (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Месон (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Месон (Консепсион де Буенос Аирес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Месон (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Месон (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Месон (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Месон (Тингамбато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Месон (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Месон (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Месон (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Месон (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Месон (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику